Hammelrath ist der Familienname von:

 Gabriele Hammelrath (* 1953), deutsche Pädagogin und Politikerin (SPD)
 Helene Hammelrath (* 1950), deutsche Politikerin (SPD)
 Reiner Hammelrath (* 1953), Direktor des Landesverbandes der Volkshochschulen von Nordrhein-Westfalen e.V.
 Willi Hammelrath (1893–1966), deutscher Volkshochschulgründer